USS Mobile, nach der Stadt Mobile, Alabama, bezeichnet mehrere Schiffe der United States Navy

 unter dem Namen Mobile die Republic (Schiff, 1853)
 USS Mobile (ID-4030), der ehemalige deutsche Dampfer Cleveland, nach dem Ersten Weltkrieg Truppentransporter
 USS Mobile (CL-63), ein Leichter Kreuzer der Cleveland-Klasse
 USS Mobile (LKA-115), ein amphibisches Frachtschiff der Charleston-Klasse

Siehe auch:

 USS Mobile Bay (CG-53), ein Lenkwaffenkreuzer der Ticonderoga-Klasse

Mobile
Mobile (Alabama)